Salzfass bezeichnet:

 Saliera, ein Salzfass im Kunsthistorischen Museum in Wien
 Attribut des hl. Rupert von Salzburg in der Bildenden Kunst
 Gewürzstreuer